Die Überentnahme ist ein Rechtsbegriff aus dem Steuerrecht gemäß  Abs. 4a Satz 2 EStG.

Eine Überentnahme ergibt sich, wenn im Wirtschaftsjahr ein höherer Geldbetrag entnommen wird, als Gewinn erwirtschaftet und Privateinlagen geleistet worden sind.

Er wird folgendermaßen berechnet:
    Überentnahme= 
    Entnahmen
    ./. Gewinn
    ./. Einlagen

Ist das Ergebnis dieser Berechnung positiv, liegt eine Überentnahme vor. Ist die Zahl gleich "null" oder kleiner "null", liegt keine Überentnahme vor.

Einkommensteuerrecht (Deutschland)
Bilanzsteuerrecht (Deutschland)